Spaten steht für
 Spaten, Werkzeug
 im deutschen Kartenspiel die Farbe Pik
 Spaten (Brauerei), Biermarke
 einen Berg in Österreich

Spaten ist ein Ortsname in Österreich
 Spaten (Gemeinde Rechberg) Ort in Rechberg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Spaten-Löwenbräu-Gruppe, Brauereiunternehmen
 Goldener Spaten, Bayerischer Kabarettpreis
 „Spatensoldat“, Angehöriger der Baueinheiten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR